

Geografia 
 Mont d'Or – montagna del Massiccio di Giura, in Francia
 Mont d'Or – montagna delle Prealpi di Vaud, in Svizzera
 Galleria del Mont d'Or – galleria dell'omonima montagna in Francia

Altro 
 Teodorico di Mont-d'Or – santo franco
 Mont-d'Or – formaggio francese e svizzero